9-1-1 – amerykański numer alarmowy, odpowiednik europejskiego 112
 9-1-1 – amerykański serial telewizyjny

Zobacz też 
 911